Armen Petrosyan – artista marziale armeno naturalizzato italiano
Aršak Petrosyan – scacchista armeno
Arsen Petrosyan – calciatore armeno 
Art'owr Petrosyan – calciatore armeno 
Artyom Petrosyan – calciatore armeno 
David Petrosyan – calciatore armeno 
Georgy Petrosyan – politico armeno
Giorgio Petrosyan – artista marziale armeno naturalizzato italiano, fratello di Armen
Leonard Petrosyan – politico karabakho
Nazar Petrosyan – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico, poi armeno e russo 
Samvel Petrosyan – calciatore armeno 
Tigran L. Petrosian – scacchista armeno
Tigran Vartani Petrosyan – scacchista sovietico di etnia armena
Vardan Petrosyan – calciatore armeno